Le tournoi Open de Macao 2015 est l'édition féminine 2016 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 15 au 20 septembre 2015 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi. 

En finale, l'ancienne championne du monde Laura Massaro s'impose face à la championne du monde junior Nouran Gohar.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2015
 Open de Macao (squash)
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2015
2015 à Macao
Squash en 2015
Sport en septembre 2015